Crop Circles Industries est un label de musique indépendant spécialisé dans le breakcore, musique électronique, noise, musique expérimentale, musique industrielle, drum and bass, jungle basé en Normandie.

Liens externes 
 
 
 

Label discographique indépendant ayant son siège en France
Label de musique électronique ayant son siège en France